James Gascoyne-Cecil, II marchese di Salisbury – nobile e politico britannico
 James Gascoyne-Cecil, IV marchese di Salisbury – nobile e politico britannico